Михаил Янковский: Янковский, Михаил Иванович (1842—1912) — естествоиспытатель и исследователь российского Дальнего Востока.
 Янковский, Михаил Павлович (1916 — ?) — советский хоккеист.